Кудук-Чилик — название населённых пунктов в России:

 Кудук-Чилик — деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Кудук-Чилик — аул в Шербакульском районе Омской области.